Вале́рий Дени́сов:
 Денисов, Валерий Валерьевич (род. 1984) — казахстанский футболист.
 Денисов, Валерий Иосифович (род. 1941) — российский дипломат, кореевед.
 Денисов, Валерий Николаевич (1947—2004) — советский и российский организатор здравоохранения, член-корреспондент РАМН.
 Денисов, Валерий Сергеевич (1926—2012) — советский и российский цирковой наездник, танцор.